Давид Соуза Албино (; ) — бразильский футболист, защитник клуба «Ботафого», выступающий на правах аренды за бельгийский «Серкль Брюгге».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в школе «Фламенго», откуда его отчислили в 2014 году. В 2015 году прошёл просмотр в школе другой команды из Рио-де-Жанейро — «Ботафого». В её составе выступал за юношеские команды различных возрастов. В команде, составленной из игроков до 20 лет, выполнял роль капитана. 18 декабря 2018 года подписал свой первый профессиональный контракт с клубом, рассчитанный на три с половиной года.

Дебютировал составе основной команды «Ботафого» 18 января 2020 года в матче лиги Кариока с «Волта-Редондой», выйдя в стартовом составе и проведя на поле все 90 минут. 6 сентября провёл первую игру в бразильской Серии A. В компенсированное ко второму тайму время матча с  он вышел на поле вместо Кайо Алешандре.

4 июля 2021 года на правах аренды перебрался в бельгийский «Серкль Брюгге». Срок арендного соглашения рассчитан на два года.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Серкль Брюгге» 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Ботафого»